Vendel kan avse:

 Vendel – ett svenskt mansnamn samt personer med namnet, se Wendel
 Vendeltiden – den mellersta perioden av yngre järnålder
 Ottar Vendelkråka – en sveakonung i Ynglingasagan

Geografi

Danmark 
 Vendsyssel – ett danskt landskap på ön Nørrejyske ø, som i isländska sagor kallades Vendel

Frankrike 
 Vendel, Ille-et-Vilaine – en kommun i departementet Ille-et-Vilaine i regionen Bretagne

Sverige 
 Vendels härad – ett historiskt härad och bygd i norra Uppland, en del av det medeltida uppländska folklandet Tiundaland
 Vendels socken – en socken i Örbyhus härad i Uppsala län
 Vendels landskommun – en tidigare kommun i Uppsala län 
 Vendels församling – en tidigare församling iUppsala stift –2013
 Vendel-Tegelsmora församling – en församling i Uppsala stift 2014–
 Vendels kyrka – en kyrkobyggnad i Uppsala stift.
 Vendels distrikt – ett distrikt i Tierps kommun och Uppsala län
 Båtgravfältet i Vendel –  båtgravar vid Vendels kyrka som givit rika järnåldersfynd 
 Vendelsjön – en sjö i Tierps kommun i Uppland
 Vendelån – ett vattendrag i mellersta Uppland

Se även 
 Wendel (ätt) – en svensk adelsätt